Мороу има више значења:
 Округ Мороу (Орегон)
 Округ Мороу (Охајо)
 Мороу (Џорџија)